Orangeburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Orangeburg (New York)
Orangeburg (South Carolina)